Morta est un hameau situé dans la  commune de Prunelli-di-Fiumorbo, département de la Haute-Corse, région Corse.
Morta est une reine de Lituanie au , femme de Mindaugas, couronnée en 1253.
 Morta est le nom latin de l'une des trois Parques.
 Morta, bois quasi fossilisé utilisé comme matériau de construction et pour des objets d'art.